«Monestier» puede referirse a:

en Francia 
 Monestier, comuna situada en Allier.
 Monestier, comuna situada en Ardèche.
 Monestier, comuna situada en Dordoña.